Шпагин може да се отнася до:

 Георгий Семьонович Шпагин – руски конструктор на стрелково оръжие.
 ППШ-41 - картечен пистолет, създаден от Г. С. Шпагин и придобил популярност с името на конструктора си.